Шарипбаев Алтынбек Амирович (род. 16 июня 1952 г. в с. Жамбыл Нарынкольского района Алматинской области)  – кандидат физико-математических наук, доктор технических наук, профессор по группе специальностей «Информатика, вычислительная техника и управления», академик Международной Академии информатизации, академик Академии педагогических наук Республики Казахстан.

Образование 
1974 г. – высшее образование по специальности "Прикладная математика", КазГУ им. С.М. Кирова. 
1981 г. - аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность "Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, систем и сетей".
1989 г. - изучал французский язык в МГПИЯ им. М. Тореза.

Трудовая деятельность 
1974-1975 гг. - математик-программист в КазГУ им. С.М. Кирова. 
1975-1981 г. - стажер-исследователь, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 
1981-1992 гг. - ассистент, доцент, заведующий кафедрой КазГУ им. С.М. Кирова. 
1992-1997 гг. - заведующий лабораторией Института проблем информатики и управления АН РК. 
1997-1998 гг. - заведующий кафедрой в КазГАУ им. Т. Рыскулова. 
1998-2000 гг. - директор Центра информационных технологий. 
Занимал должность президента АО «Центр международных программ».  
С 2000 года по наст. время - профессор кафедры «Теоретическая информатика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
Директор Института искусственного интеллекта ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Научная деятельность

Информатика 
Формализованы семантики продукционных и логических языков программирования, разработаны методы и алгоритмы верификации программных и аппаратных средств. 
Научные результаты были внедрены в крупные научные центры СССР: 
 1976-1981 гг. - «Транслятор с языка имитации космических систем» в Летно-испытательском институте, г. Жуковск.
 1988-1989 гг. - «Система верификации цифровых схем» в Научно-производственном центре г. Зеленоград.
 1990-1991 гг. - «Система параллельного программирования для многопроцессорного вычислительного комплекса» в Международном научно-исследовательском центре электронной вычислительной техники, г. Москва.

Искусственный интеллект и компьютерная лингвистика 
Является основоположником научной школы по искусственному интеллекту, системному программированию и информационным технологиям в Казахстане.  
Шарипбаев вместе со своими учениками впервые разработали математическую теорию казахского языка, где обоснованы и формализованы фонетические закономерности, морфологические и синтаксические правила, построены алгоритмы анализа и синтеза слов и предложения, а также алгоритмы распознавания речи. Разработал математические модели грамматических правил казахского языка для автоматизации анализа и синтеза письменной и устной речи, технологию интеллектуальной обучающей системы, интеллектуальную систему защиты информации. 
Научные результаты были применены в 2002-2006 гг. для создания «Электронных учебных изданий для автоматизации обучения по казахскому языку», «Системы дистанционного обучения государственных служащих казахскому языку» и других компьютерных программ, внедренных в Министерстве культуры и информации, Министерстве образования и науки РК, АО «Казахстан Темир Жолы».

Информационные технологии 
Созданы и внедрены автоматизированные системы в различных организациях Республики Казахстан: 
 1992-1994 гг. - «Автоматизированная депозитарная система ценных бумаг» в Департаменте государственного имущества г. Алматы.
 1994-1998 гг. - «Автоматизированная система учета коммунальных платежей» в горжилкомхоз и кооперативы собственников квартир г. Алматы.
 1997-1998 годы - «Автоматизированная система выбора» в акимате Бостандыкского района г. Алматы.
 2003-2005 гг. - «Автоматизированная информационная база счетного комитета» в Счетном комитете РК.
 2003-2005 гг. - «Автоматизация система создания электронных учебных изданий» в Министерстве образования и науки РК и нескольких высших учебных заведениях.

Членство в диссертационных советах вузов 
С 2001 г. - председатель Технического комитета № 41 по стандартизации в области автоматизации и информатизации при ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 
С 2007 г. - председатель диссертационного совета по защите докторских диссертаций по специальностям «05.13.11 - Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 
С 2008 г. - председатель диссертационного совета Д. 14.61.01 по защите докторских диссертаций по специальностям «05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», «05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции».

Награды и достижения 
2001 г. - лауреат государственной премии Республики Казахстан в области образования, науки и техники. 
2003 г. - медаль за заслуги в развитие науки Республики Казахстан. 
2005, 2010 гг.  - грант «Лучший преподаватель вуза» Республики Казахстан. 
2011 г. – медаль Таможенного союза.

Примечания 

Доктора технических наук
Персоналии по алфавиту